Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1958/59 war die 14. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Amateurliga, lediglich die vier Aufsteiger Viktoria Harburg (Rückkehr nach sieben Spielzeiten), Raspo Elmshorn (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), FTSV Komet Blankenese und Düneberger SV (beide erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der Eimsbütteler TV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Harburger TB 1865 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide belegten in ihrer Gruppe nur den letzten Platz und verpassten dadurch den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die Amateurmannschaft des Hamburger SV musste die Amateurliga nach vier Spielzeiten wieder verlassen, die beiden Aufsteiger Raspo Elmshorn und Düneberger SV nach einer Saison.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1958/59 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1958/59 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1958
Fußballsaison 1958/59